Георг Тупоу V (полностью: Сиаоси Тауфаэхау Мануматонго Тукуахо Тупоу V) (, Нукуалофа — , Гонконг) — пятый король Тонга. Сын Тауфа’ахау Тупоу IV.

Биография 
Георг Тупоу V родился 4 мая 1948 года в королевском дворце в Нукуалофа. Учился в колледжах имени Тупоу (Тонга), «Ньюингтон» (Сидней, Австралия), «King’s» (Окленд, Новая Зеландия) и «Leys School» (Кембридж, Англия). Окончил Оксфордский университет и военную академию в Сандхерсте (Великобритания). Занимал посты министра обороны и иностранных дел (в 1979—1998).

После смерти отца в сентябре 2006 года взошёл на престол под именем короля Георга Тупоу V.

Монарх 
10 сентября 2006 года король Тауфа’ахау Тупоу IV скончался во время лечения в Новой Зеландии. Вскоре прошла краткая церемония вступления в должность нового монарха. Сиаоси Тауфахау пообещал поднять экономику и провести демократические реформы в стране. Однако спустя два месяца 16 ноября в стране начались стихийные народные бунты, которые привели к гибели восьми человек и разграблению мародёрами столицы государства — Нукуалофы, в результате чего город был почти дотла сожжён, а туристическая инфраструктура была почти полностью разрушена.

После этих событий новый король, вопреки обычаям, отложил более чем на год свою коронацию и издал указ, по которому, вопреки существующему протоколу, традиционные подарки следует дарить его матери, а не ему самому. В начале 2009 года принял решение по частичному сложению с себя полномочий и передаче их Законодательному собранию.

24 февраля 2012 года он нанёс визит Папе Бенедикту XVI в Ватикан.

Смерть 
В 2011 монарх перенес операцию по пересадке печени. Кроме этого у короля было обнаружено онкологическое заболевание и сахарный диабет. Георг Тупоу V умер от рака в одной из больниц Гонконга 18 марта 2012 в возрасте 63 лет.

Поскольку Георг Тупоу V не имел сыновей, наследником престола стал его младший брат, кронпринц Тупоутоа Лавака. После смерти монарха в Тонга был объявлен стодневный траур.

Интересные факты 
 Георг Тупоу V обладал дизайнерскими способностями — будучи принцем, проектировал военную форму для вооружённых сил.
 Придерживался нравов викторианского стиля. Пользовался автомобилем Austin FX4 (транспорт лондонского такси).
 Первый монарх Тонга, который проживал за пределами королевского дворца, что вызывало недовольство у части местного населения.

Ссылки 
 Тонга (Tonga)

Примечания 

Монархи Тонги
Выпускники Оксфордского университета
Министры иностранных дел Тонги
Министры обороны Тонги
Политики XX века
Политики XXI века
Умершие от рака